Мамула (/, ) — южнославянская фамилия.

Фамилия Мамула имеет интересную историю происхождения и относится к распространенному типу древнейших восточных фамилий, ведущих своё начало от тюркского прозвища Мамул. Подобные прозвища давались инородцу, человеку, не имеющего никакого отношения к тюркам.

Слово «мамул» происходит от «мамул-и» («родитель», «мама» или «отец», «отчизна» или «вотчина»). В IV—V вв. так называется всякая унаследованная недвижимость, независимо от способа ее первоначального приобретения (родовая, приданое, пожалование и пр.), а к X в. этим понятием охватывается и наследственное владение.

В соответствии с местным произношением и языком слово «мамул» видоизменялись, в результате появились фамилии Мамула, Мамулин в славянских языках, Мамуладзе, Мамуланшвили, Мамулян в кавказских языках и т. д.

Известные носители:

 Мамула, Богдан (1918—2002) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Мамула, Бранко (1921—2021) — югославский сербский военачальник, адмирал Военно-морского флота СФРЮ, Министр обороны СФРЮ с 1982 по 1988 годы.
 Мамула, Лазарь (1795—1878) — австро-венгерский генерал славянского происхождения, барон.
 Мамула, Мирослав (1930—1986) — чехословацкий коммунистический политик.

См. также 
 Мамула (остров)